

521001–521100 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 521001 || || 29 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#E9E9E9
| 521002 || || 24 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#d6d6d6
| 521003 || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#d6d6d6
| 521004 || || 13 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#d6d6d6
| 521005 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#d6d6d6
| 521006 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#d6d6d6
| 521007 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#fefefe
| 521008 || || 26 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#d6d6d6
| 521009 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#E9E9E9
| 521010 || || 10 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#E9E9E9
| 521011 || || 22 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#E9E9E9
| 521012 || || 16 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#d6d6d6
| 521013 || || 9 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#d6d6d6
| 521014 || || 21 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#d6d6d6
| 521015 || || 10 de febrer de 2015 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#E9E9E9
| 521016 || || 28 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#d6d6d6
| 521017 || || 18 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#E9E9E9
| 521018 || || 31 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#d6d6d6
| 521019 || || 21 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#E9E9E9
| 521020 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#d6d6d6
| 521021 || || 21 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#d6d6d6
| 521022 || || 2 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#E9E9E9
| 521023 || || 24 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#E9E9E9
| 521024 || || 26 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#E9E9E9
| 521025 || || 10 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#E9E9E9
| 521026 || || 27 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#d6d6d6
| 521027 || || 25 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#E9E9E9
| 521028 || || 16 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#E9E9E9
| 521029 || || 25 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#E9E9E9
| 521030 || || 10 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#d6d6d6
| 521031 || || 15 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#E9E9E9
| 521032 || || 23 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#d6d6d6
| 521033 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#d6d6d6
| 521034 || || 14 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#fefefe
| 521035 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#fefefe
| 521036 || || 20 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#fefefe
| 521037 || || 2 de juny de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#d6d6d6
| 521038 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#d6d6d6
| 521039 || || 25 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#d6d6d6
| 521040 || || 10 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#fefefe
| 521041 || || 13 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#E9E9E9
| 521042 || || 3 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#d6d6d6
| 521043 || || 15 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#E9E9E9
| 521044 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#d6d6d6
| 521045 || || 19 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#fefefe
| 521046 || || 3 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#E9E9E9
| 521047 || || 12 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#d6d6d6
| 521048 || || 23 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#d6d6d6
| 521049 || || 20 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#E9E9E9
| 521050 || || 7 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#d6d6d6
| 521051 || || 29 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#E9E9E9
| 521052 || || 13 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#E9E9E9
| 521053 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#E9E9E9
| 521054 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#d6d6d6
| 521055 || || 16 de febrer de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#E9E9E9
| 521056 || || 2 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#E9E9E9
| 521057 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#E9E9E9
| 521058 || || 16 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#fefefe
| 521059 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#d6d6d6
| 521060 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#E9E9E9
| 521061 || || 7 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#d6d6d6
| 521062 || || 18 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#E9E9E9
| 521063 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#d6d6d6
| 521064 || || 14 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#E9E9E9
| 521065 || || 21 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#fefefe
| 521066 || || 2 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#E9E9E9
| 521067 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#d6d6d6
| 521068 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#fefefe
| 521069 || || 3 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#E9E9E9
| 521070 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#fefefe
| 521071 || || 13 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#d6d6d6
| 521072 || || 1 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#E9E9E9
| 521073 || || 28 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#E9E9E9
| 521074 || || 16 de febrer de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#d6d6d6
| 521075 || || 24 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#fefefe
| 521076 || || 23 de desembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#E9E9E9
| 521077 || || 24 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#E9E9E9
| 521078 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#E9E9E9
| 521079 || || 14 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#d6d6d6
| 521080 || || 29 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#E9E9E9
| 521081 || || 19 de gener de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#fefefe
| 521082 || || 24 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#E9E9E9
| 521083 || || 15 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#E9E9E9
| 521084 || || 14 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#d6d6d6
| 521085 || || 20 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#d6d6d6
| 521086 || || 18 de febrer de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#E9E9E9
| 521087 || || 23 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#d6d6d6
| 521088 || || 19 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#d6d6d6
| 521089 || || 22 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#E9E9E9
| 521090 || || 21 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#E9E9E9
| 521091 || || 6 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#d6d6d6
| 521092 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#E9E9E9
| 521093 || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#d6d6d6
| 521094 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#E9E9E9
| 521095 || || 31 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#E9E9E9
| 521096 || || 19 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#E9E9E9
| 521097 || || 16 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#d6d6d6
| 521098 || || 13 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#d6d6d6
| 521099 || || 20 de febrer de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#d6d6d6
| 521100 || || 24 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

521101–521200 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 521101 || || 29 de novembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#d6d6d6
| 521102 || || 17 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#fefefe
| 521103 || || 23 de febrer de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#d6d6d6
| 521104 || || 10 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#E9E9E9
| 521105 || || 25 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#d6d6d6
| 521106 || || 6 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#d6d6d6
| 521107 || || 7 de novembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#fefefe
| 521108 || || 13 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#d6d6d6
| 521109 || || 10 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#E9E9E9
| 521110 || || 26 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#d6d6d6
| 521111 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#d6d6d6
| 521112 || || 10 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#d6d6d6
| 521113 || || 5 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#fefefe
| 521114 || || 15 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#E9E9E9
| 521115 || || 21 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#E9E9E9
| 521116 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#fefefe
| 521117 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#E9E9E9
| 521118 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#fefefe
| 521119 || || 10 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#E9E9E9
| 521120 || || 9 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#E9E9E9
| 521121 || || 27 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#fefefe
| 521122 || || 31 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#E9E9E9
| 521123 || || 22 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#E9E9E9
| 521124 || || 26 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#d6d6d6
| 521125 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#d6d6d6
| 521126 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#E9E9E9
| 521127 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#d6d6d6
| 521128 || || 17 d'abril de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#d6d6d6
| 521129 || || 21 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#d6d6d6
| 521130 || || 24 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#fefefe
| 521131 || || 2 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#fefefe
| 521132 || || 1 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#d6d6d6
| 521133 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#d6d6d6
| 521134 || || 21 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#d6d6d6
| 521135 || || 24 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#fefefe
| 521136 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#d6d6d6
| 521137 || || 17 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#fefefe
| 521138 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#fefefe
| 521139 || || 30 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#fefefe
| 521140 || || 7 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#fefefe
| 521141 || || 29 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#d6d6d6
| 521142 || || 9 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#E9E9E9
| 521143 || || 24 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#d6d6d6
| 521144 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#fefefe
| 521145 || || 12 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#d6d6d6
| 521146 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#E9E9E9
| 521147 || || 13 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#E9E9E9
| 521148 || || 18 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#d6d6d6
| 521149 || || 17 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#E9E9E9
| 521150 || || 29 de novembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#d6d6d6
| 521151 || || 12 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#d6d6d6
| 521152 || || 23 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#E9E9E9
| 521153 || || 4 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#E9E9E9
| 521154 || || 18 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#d6d6d6
| 521155 || || 13 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#E9E9E9
| 521156 || || 8 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#d6d6d6
| 521157 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#d6d6d6
| 521158 || || 30 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#d6d6d6
| 521159 || || 14 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#d6d6d6
| 521160 || || 24 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#d6d6d6
| 521161 || || 27 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#d6d6d6
| 521162 || || 13 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#fefefe
| 521163 || || 12 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#E9E9E9
| 521164 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#d6d6d6
| 521165 || || 21 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#d6d6d6
| 521166 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#E9E9E9
| 521167 || || 21 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#E9E9E9
| 521168 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#d6d6d6
| 521169 || || 30 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#d6d6d6
| 521170 || || 3 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#fefefe
| 521171 || || 17 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#E9E9E9
| 521172 || || 22 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#E9E9E9
| 521173 || || 22 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#E9E9E9
| 521174 || || 7 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#fefefe
| 521175 || || 22 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#d6d6d6
| 521176 || || 2 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#E9E9E9
| 521177 || || 31 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#E9E9E9
| 521178 || || 19 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#d6d6d6
| 521179 || || 17 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#fefefe
| 521180 || || 21 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#d6d6d6
| 521181 || || 20 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#d6d6d6
| 521182 || || 25 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#E9E9E9
| 521183 || || 18 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#E9E9E9
| 521184 || || 28 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#d6d6d6
| 521185 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#E9E9E9
| 521186 || || 29 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#d6d6d6
| 521187 || || 9 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#d6d6d6
| 521188 || || 28 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#d6d6d6
| 521189 || || 4 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#d6d6d6
| 521190 || || 23 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#E9E9E9
| 521191 || || 9 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#d6d6d6
| 521192 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#E9E9E9
| 521193 || || 31 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#E9E9E9
| 521194 || || 9 de novembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#d6d6d6
| 521195 || || 9 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#d6d6d6
| 521196 || || 24 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#fefefe
| 521197 || || 14 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#fefefe
| 521198 || || 28 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#d6d6d6
| 521199 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#d6d6d6
| 521200 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

521201–521300 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 521201 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#E9E9E9
| 521202 || || 29 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#fefefe
| 521203 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#d6d6d6
| 521204 || || 30 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#d6d6d6
| 521205 || || 17 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#E9E9E9
| 521206 || || 18 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#E9E9E9
| 521207 || || 21 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#d6d6d6
| 521208 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#d6d6d6
| 521209 || || 30 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#d6d6d6
| 521210 || || 18 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#d6d6d6
| 521211 || || 2 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#d6d6d6
| 521212 || || 30 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#d6d6d6
| 521213 || || 27 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#E9E9E9
| 521214 || || 11 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#fefefe
| 521215 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#E9E9E9
| 521216 || || 6 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#E9E9E9
| 521217 || || 4 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#E9E9E9
| 521218 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#fefefe
| 521219 || || 9 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#d6d6d6
| 521220 || || 25 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#d6d6d6
| 521221 || || 10 d'abril de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#E9E9E9
| 521222 || || 25 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#E9E9E9
| 521223 || || 10 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#d6d6d6
| 521224 || || 13 d'abril de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#d6d6d6
| 521225 || || 13 d'abril de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#d6d6d6
| 521226 || || 11 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#E9E9E9
| 521227 || || 13 d'abril de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#d6d6d6
| 521228 || || 3 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#d6d6d6
| 521229 || || 11 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#fefefe
| 521230 || || 28 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#fefefe
| 521231 || || 17 de març de 2015 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#d6d6d6
| 521232 || || 13 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#d6d6d6
| 521233 || || 18 d'abril de 2015 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#d6d6d6
| 521234 || || 30 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#d6d6d6
| 521235 || || 17 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#E9E9E9
| 521236 || || 25 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#fefefe
| 521237 || || 30 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#E9E9E9
| 521238 || || 9 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#d6d6d6
| 521239 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#E9E9E9
| 521240 || || 18 d'abril de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#d6d6d6
| 521241 || || 2 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#E9E9E9
| 521242 || || 23 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#fefefe
| 521243 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#E9E9E9
| 521244 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#d6d6d6
| 521245 || || 24 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#fefefe
| 521246 || || 6 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#E9E9E9
| 521247 || || 19 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#E9E9E9
| 521248 || || 4 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#E9E9E9
| 521249 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#E9E9E9
| 521250 || || 8 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#d6d6d6
| 521251 || || 11 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#d6d6d6
| 521252 || || 22 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#d6d6d6
| 521253 || || 30 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#d6d6d6
| 521254 || || 17 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#d6d6d6
| 521255 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#fefefe
| 521256 || || 24 de març de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#d6d6d6
| 521257 || || 23 d'abril de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#d6d6d6
| 521258 || || 12 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#d6d6d6
| 521259 || || 1 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#d6d6d6
| 521260 || || 20 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#d6d6d6
| 521261 || || 3 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#d6d6d6
| 521262 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#d6d6d6
| 521263 || || 23 d'abril de 2015 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#d6d6d6
| 521264 || || 7 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#E9E9E9
| 521265 || || 24 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#E9E9E9
| 521266 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#fefefe
| 521267 || || 26 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#E9E9E9
| 521268 || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#d6d6d6
| 521269 || || 27 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#d6d6d6
| 521270 || || 25 d'abril de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#E9E9E9
| 521271 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#E9E9E9
| 521272 || || 25 d'abril de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#d6d6d6
| 521273 || || 25 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#d6d6d6
| 521274 || || 24 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#d6d6d6
| 521275 || || 8 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#E9E9E9
| 521276 || || 16 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#d6d6d6
| 521277 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#d6d6d6
| 521278 || || 20 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#E9E9E9
| 521279 || || 25 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#d6d6d6
| 521280 || || 16 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#d6d6d6
| 521281 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#d6d6d6
| 521282 || || 21 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#E9E9E9
| 521283 || || 1 de gener de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#d6d6d6
| 521284 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#d6d6d6
| 521285 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#fefefe
| 521286 || || 13 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#E9E9E9
| 521287 || || 13 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#d6d6d6
| 521288 || || 13 de maig de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#d6d6d6
| 521289 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#d6d6d6
| 521290 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#d6d6d6
| 521291 || || 23 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#d6d6d6
| 521292 || || 24 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#fefefe
| 521293 || || 13 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#d6d6d6
| 521294 || || 15 de maig de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#d6d6d6
| 521295 || || 7 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#d6d6d6
| 521296 || || 15 de maig de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#d6d6d6
| 521297 || || 10 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#E9E9E9
| 521298 || || 31 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#fefefe
| 521299 || || 8 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#d6d6d6
| 521300 || || 18 de maig de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

521301–521400 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 521301 || || 7 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#d6d6d6
| 521302 || || 30 de març de 2014 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#d6d6d6
| 521303 || || 30 de març de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#d6d6d6
| 521304 || || 24 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#d6d6d6
| 521305 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#fefefe
| 521306 || || 10 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#d6d6d6
| 521307 || || 7 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#d6d6d6
| 521308 || || 24 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#E9E9E9
| 521309 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#E9E9E9
| 521310 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#fefefe
| 521311 || || 25 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#d6d6d6
| 521312 || || 4 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#E9E9E9
| 521313 || || 19 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#fefefe
| 521314 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#E9E9E9
| 521315 || || 16 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#E9E9E9
| 521316 || || 7 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#fefefe
| 521317 || || 31 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#d6d6d6
| 521318 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#d6d6d6
| 521319 || || 27 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#d6d6d6
| 521320 || || 9 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#d6d6d6
| 521321 || || 26 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#E9E9E9
| 521322 || || 25 de maig de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#E9E9E9
| 521323 || || 22 de juny de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#fefefe
| 521324 || || 10 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#d6d6d6
| 521325 || || 26 de maig de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#d6d6d6
| 521326 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#E9E9E9
| 521327 || || 18 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#fefefe
| 521328 || || 14 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#E9E9E9
| 521329 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#d6d6d6
| 521330 || || 21 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#E9E9E9
| 521331 || || 20 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#d6d6d6
| 521332 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#d6d6d6
| 521333 || || 30 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#fefefe
| 521334 || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#fefefe
| 521335 || || 20 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#d6d6d6
| 521336 || || 31 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#E9E9E9
| 521337 || || 25 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#E9E9E9
| 521338 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#d6d6d6
| 521339 || || 15 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#d6d6d6
| 521340 || || 19 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#E9E9E9
| 521341 || || 13 de juny de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#fefefe
| 521342 || || 13 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#d6d6d6
| 521343 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#E9E9E9
| 521344 || || 1 de juliol de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#d6d6d6
| 521345 || || 25 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#E9E9E9
| 521346 || || 26 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#E9E9E9
| 521347 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#d6d6d6
| 521348 || || 25 de febrer de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#E9E9E9
| 521349 || || 27 de febrer de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#E9E9E9
| 521350 || || 9 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#E9E9E9
| 521351 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#E9E9E9
| 521352 || || 15 de juny de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#d6d6d6
| 521353 || || 13 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#d6d6d6
| 521354 || || 29 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#d6d6d6
| 521355 || || 4 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#fefefe
| 521356 || || 5 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#fefefe
| 521357 || || 14 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#fefefe
| 521358 || || 22 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#fefefe
| 521359 || || 25 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#fefefe
| 521360 || || 22 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#fefefe
| 521361 || || 25 de juny de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#d6d6d6
| 521362 || || 17 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#d6d6d6
| 521363 || || 29 de març de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#E9E9E9
| 521364 || || 27 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#d6d6d6
| 521365 || || 17 de juny de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#d6d6d6
| 521366 || || 17 de juny de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#d6d6d6
| 521367 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#d6d6d6
| 521368 || || 14 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#fefefe
| 521369 || || 3 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#d6d6d6
| 521370 || || 4 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#E9E9E9
| 521371 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#E9E9E9
| 521372 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#fefefe
| 521373 || || 21 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#E9E9E9
| 521374 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#d6d6d6
| 521375 || || 1 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#E9E9E9
| 521376 || || 10 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#d6d6d6
| 521377 || || 7 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#d6d6d6
| 521378 || || 27 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#d6d6d6
| 521379 || || 18 de juny de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#E9E9E9
| 521380 || || 18 de juny de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#d6d6d6
| 521381 || || 20 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#E9E9E9
| 521382 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#d6d6d6
| 521383 || || 3 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#E9E9E9
| 521384 || || 8 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#fefefe
| 521385 || || 14 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#d6d6d6
| 521386 || || 20 de juny de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#E9E9E9
| 521387 || || 22 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#d6d6d6
| 521388 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#E9E9E9
| 521389 || || 20 de juny de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#fefefe
| 521390 || || 8 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#E9E9E9
| 521391 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#d6d6d6
| 521392 || || 25 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#d6d6d6
| 521393 || || 12 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#E9E9E9
| 521394 || || 17 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#d6d6d6
| 521395 || || 16 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#E9E9E9
| 521396 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#d6d6d6
| 521397 || || 22 de juny de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#fefefe
| 521398 || || 22 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#d6d6d6
| 521399 || || 23 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#d6d6d6
| 521400 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

521401–521500 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 521401 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#d6d6d6
| 521402 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#d6d6d6
| 521403 || || 18 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#d6d6d6
| 521404 || || 29 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#d6d6d6
| 521405 || || 30 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#d6d6d6
| 521406 || || 13 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#d6d6d6
| 521407 || || 19 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#d6d6d6
| 521408 || || 14 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#E9E9E9
| 521409 || || 18 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#d6d6d6
| 521410 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#E9E9E9
| 521411 || || 4 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#E9E9E9
| 521412 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#d6d6d6
| 521413 || || 30 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#d6d6d6
| 521414 || || 30 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#E9E9E9
| 521415 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#d6d6d6
| 521416 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#d6d6d6
| 521417 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#d6d6d6
| 521418 || || 10 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#E9E9E9
| 521419 || || 29 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#d6d6d6
| 521420 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#d6d6d6
| 521421 || || 13 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#d6d6d6
| 521422 || || 31 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#E9E9E9
| 521423 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#E9E9E9
| 521424 || || 17 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#d6d6d6
| 521425 || || 24 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#E9E9E9
| 521426 || || 13 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#E9E9E9
| 521427 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#d6d6d6
| 521428 || || 5 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#E9E9E9
| 521429 || || 29 de juny de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#d6d6d6
| 521430 || || 29 de juny de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#E9E9E9
| 521431 || || 20 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#d6d6d6
| 521432 || || 29 de juny de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#fefefe
| 521433 || || 12 de novembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#fefefe
| 521434 || || 1 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#E9E9E9
| 521435 || || 4 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#E9E9E9
| 521436 || || 26 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#E9E9E9
| 521437 || || 12 de juliol de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#d6d6d6
| 521438 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#d6d6d6
| 521439 || || 12 de juliol de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#E9E9E9
| 521440 || || 14 de juliol de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#d6d6d6
| 521441 || || 4 d'octubre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#E9E9E9
| 521442 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#fefefe
| 521443 || || 16 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#E9E9E9
| 521444 || || 8 de desembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#E9E9E9
| 521445 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#fefefe
| 521446 || || 5 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#fefefe
| 521447 || || 10 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#E9E9E9
| 521448 || || 23 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#fefefe
| 521449 || || 24 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#fefefe
| 521450 || || 19 de gener de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#fefefe
| 521451 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#d6d6d6
| 521452 || || 6 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#fefefe
| 521453 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#fefefe
| 521454 || || 20 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#fefefe
| 521455 || || 24 de juliol de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#E9E9E9
| 521456 || || 29 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#E9E9E9
| 521457 || || 26 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#d6d6d6
| 521458 || || 1 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#E9E9E9
| 521459 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#d6d6d6
| 521460 || || 25 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#fefefe
| 521461 || || 7 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#d6d6d6
| 521462 || || 19 de juliol de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#E9E9E9
| 521463 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#d6d6d6
| 521464 || || 18 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#E9E9E9
| 521465 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#E9E9E9
| 521466 || || 28 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#d6d6d6
| 521467 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#d6d6d6
| 521468 || || 21 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#d6d6d6
| 521469 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#d6d6d6
| 521470 || || 19 de juliol de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#d6d6d6
| 521471 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#E9E9E9
| 521472 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#d6d6d6
| 521473 || || 10 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#E9E9E9
| 521474 || || 5 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#d6d6d6
| 521475 || || 24 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#d6d6d6
| 521476 || || 11 de març de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#E9E9E9
| 521477 || || 29 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#d6d6d6
| 521478 || || 27 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#d6d6d6
| 521479 || || 1 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#d6d6d6
| 521480 || || 22 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#d6d6d6
| 521481 || || 15 de juny de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#E9E9E9
| 521482 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#d6d6d6
| 521483 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#E9E9E9
| 521484 || || 30 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#d6d6d6
| 521485 || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#d6d6d6
| 521486 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#d6d6d6
| 521487 || || 7 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#E9E9E9
| 521488 || || 9 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#E9E9E9
| 521489 || || 8 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#d6d6d6
| 521490 || || 6 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#E9E9E9
| 521491 || || 3 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#d6d6d6
| 521492 || || 15 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#fefefe
| 521493 || || 8 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#d6d6d6
| 521494 || || 19 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#d6d6d6
| 521495 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#d6d6d6
| 521496 || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#E9E9E9
| 521497 || || 16 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#fefefe
| 521498 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#E9E9E9
| 521499 || || 24 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#E9E9E9
| 521500 || || 3 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

521501–521600 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 521501 || || 8 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#d6d6d6
| 521502 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#E9E9E9
| 521503 || || 20 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#d6d6d6
| 521504 || || 13 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#d6d6d6
| 521505 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#E9E9E9
| 521506 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#E9E9E9
| 521507 || || 6 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#fefefe
| 521508 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#E9E9E9
| 521509 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#d6d6d6
| 521510 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#fefefe
| 521511 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#d6d6d6
| 521512 || || 6 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#d6d6d6
| 521513 || || 25 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#d6d6d6
| 521514 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#d6d6d6
| 521515 || || 6 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#E9E9E9
| 521516 || || 6 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#fefefe
| 521517 || || 13 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#d6d6d6
| 521518 || || 24 de juliol de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#E9E9E9
| 521519 || || 8 d'abril de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#E9E9E9
| 521520 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#E9E9E9
| 521521 || || 6 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#d6d6d6
| 521522 || || 23 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#d6d6d6
| 521523 || || 31 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#E9E9E9
| 521524 || || 24 de juliol de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#d6d6d6
| 521525 || || 13 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#fefefe
| 521526 || || 7 de novembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#d6d6d6
| 521527 || || 27 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#d6d6d6
| 521528 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#d6d6d6
| 521529 || || 12 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#d6d6d6
| 521530 || || 3 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#d6d6d6
| 521531 || || 6 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#d6d6d6
| 521532 || || 11 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#E9E9E9
| 521533 || || 27 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#E9E9E9
| 521534 || || 3 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#d6d6d6
| 521535 || || 29 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#E9E9E9
| 521536 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#d6d6d6
| 521537 || || 4 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#d6d6d6
| 521538 || || 13 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#d6d6d6
| 521539 || || 29 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#d6d6d6
| 521540 || || 13 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#d6d6d6
| 521541 || || 2 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#E9E9E9
| 521542 || || 21 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#d6d6d6
| 521543 || || 4 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#d6d6d6
| 521544 || || 17 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#d6d6d6
| 521545 || || 29 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#d6d6d6
| 521546 || || 14 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#d6d6d6
| 521547 || || 28 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#E9E9E9
| 521548 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#E9E9E9
| 521549 || || 25 de juliol de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#d6d6d6
| 521550 || || 10 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#d6d6d6
| 521551 || || 30 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#E9E9E9
| 521552 || || 1 de desembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#d6d6d6
| 521553 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#d6d6d6
| 521554 || || 22 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#E9E9E9
| 521555 || || 30 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#E9E9E9
| 521556 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#d6d6d6
| 521557 || || 29 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#d6d6d6
| 521558 || || 30 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#d6d6d6
| 521559 || || 20 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#d6d6d6
| 521560 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#d6d6d6
| 521561 || || 22 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#d6d6d6
| 521562 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#d6d6d6
| 521563 || || 11 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#E9E9E9
| 521564 || || 5 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#d6d6d6
| 521565 || || 11 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#d6d6d6
| 521566 || || 8 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#d6d6d6
| 521567 || || 28 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#d6d6d6
| 521568 || || 28 de juliol de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#d6d6d6
| 521569 || || 31 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#E9E9E9
| 521570 || || 12 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#d6d6d6
| 521571 || || 5 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#fefefe
| 521572 || || 11 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#fefefe
| 521573 || || 19 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#fefefe
| 521574 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#fefefe
| 521575 || || 29 de juliol de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#fefefe
| 521576 || || 11 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#E9E9E9
| 521577 || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#E9E9E9
| 521578 || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#E9E9E9
| 521579 || || 3 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#fefefe
| 521580 || || 29 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#d6d6d6
| 521581 || || 19 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#fefefe
| 521582 || || 26 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#fefefe
| 521583 || || 7 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#fefefe
| 521584 || || 3 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#fefefe
| 521585 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#fefefe
| 521586 || || 6 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#E9E9E9
| 521587 || || 4 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#E9E9E9
| 521588 || || 1 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#E9E9E9
| 521589 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#d6d6d6
| 521590 || || 12 d'agost de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#E9E9E9
| 521591 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#d6d6d6
| 521592 || || 12 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#fefefe
| 521593 || || 11 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#d6d6d6
| 521594 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#d6d6d6
| 521595 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#E9E9E9
| 521596 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#E9E9E9
| 521597 || || 22 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#d6d6d6
| 521598 || || 25 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#d6d6d6
| 521599 || || 9 d'agost de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#d6d6d6
| 521600 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

521601–521700 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 521601 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#d6d6d6
| 521602 || || 14 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#d6d6d6
| 521603 || || 12 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#d6d6d6
| 521604 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#d6d6d6
| 521605 || || 21 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#d6d6d6
| 521606 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#fefefe
| 521607 || || 7 de novembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#E9E9E9
| 521608 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#d6d6d6
| 521609 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#d6d6d6
| 521610 || || 16 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#d6d6d6
| 521611 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#d6d6d6
| 521612 || || 19 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#d6d6d6
| 521613 || || 5 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#E9E9E9
| 521614 || || 22 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#E9E9E9
| 521615 || || 20 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#E9E9E9
| 521616 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#d6d6d6
| 521617 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#fefefe
| 521618 || || 22 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#d6d6d6
| 521619 || || 12 d'agost de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#d6d6d6
| 521620 || || 8 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#E9E9E9
| 521621 || || 12 d'agost de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#d6d6d6
| 521622 || || 13 d'agost de 2015 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#d6d6d6
| 521623 || || 26 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#d6d6d6
| 521624 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#E9E9E9
| 521625 || || 24 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#E9E9E9
| 521626 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#d6d6d6
| 521627 || || 30 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#d6d6d6
| 521628 || || 14 d'agost de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#d6d6d6
| 521629 || || 11 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#d6d6d6
| 521630 || || 27 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#fefefe
| 521631 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#d6d6d6
| 521632 || || 9 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#fefefe
| 521633 || || 5 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#d6d6d6
| 521634 || || 23 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#d6d6d6
| 521635 || || 20 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#d6d6d6
| 521636 || || 13 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#E9E9E9
| 521637 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#E9E9E9
| 521638 || || 9 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#d6d6d6
| 521639 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#E9E9E9
| 521640 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#d6d6d6
| 521641 || || 12 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#d6d6d6
| 521642 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#d6d6d6
| 521643 || || 2 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#d6d6d6
| 521644 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#d6d6d6
| 521645 || || 19 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#d6d6d6
| 521646 || || 19 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#d6d6d6
| 521647 || || 4 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#d6d6d6
| 521648 || || 21 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#d6d6d6
| 521649 || || 10 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#E9E9E9
| 521650 || || 19 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#E9E9E9
| 521651 || || 10 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#d6d6d6
| 521652 || || 27 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#E9E9E9
| 521653 || || 25 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#E9E9E9
| 521654 || || 19 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#E9E9E9
| 521655 || || 1 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#d6d6d6
| 521656 || || 1 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#fefefe
| 521657 || || 26 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#fefefe
| 521658 || || 16 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#fefefe
| 521659 || || 4 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#fefefe
| 521660 || || 3 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#fefefe
| 521661 || || 28 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#fefefe
| 521662 || || 6 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#fefefe
| 521663 || || 1 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#fefefe
| 521664 || || 20 d'abril de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#fefefe
| 521665 || || 24 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#E9E9E9
| 521666 || || 7 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#fefefe
| 521667 || || 29 d'abril de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#E9E9E9
| 521668 || || 12 d'agost de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#fefefe
| 521669 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#fefefe
| 521670 || || 17 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#E9E9E9
| 521671 || || 7 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#d6d6d6
| 521672 || || 8 de juny de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#d6d6d6
| 521673 || || 15 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#E9E9E9
| 521674 || || 23 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#E9E9E9
| 521675 || || 14 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#fefefe
| 521676 || || 17 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#d6d6d6
| 521677 || || 15 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#E9E9E9
| 521678 || || 9 de setembre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#E9E9E9
| 521679 || || 26 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#E9E9E9
| 521680 || || 28 de desembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#E9E9E9
| 521681 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#E9E9E9
| 521682 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#d6d6d6
| 521683 || || 27 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#d6d6d6
| 521684 || || 5 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#E9E9E9
| 521685 || || 24 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#E9E9E9
| 521686 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#d6d6d6
| 521687 || || 17 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#E9E9E9
| 521688 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#E9E9E9
| 521689 || || 7 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#d6d6d6
| 521690 || || 9 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#d6d6d6
| 521691 || || 14 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#d6d6d6
| 521692 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#d6d6d6
| 521693 || || 15 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#E9E9E9
| 521694 || || 14 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#E9E9E9
| 521695 || || 15 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#d6d6d6
| 521696 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#d6d6d6
| 521697 || || 27 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#d6d6d6
| 521698 || || 3 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#d6d6d6
| 521699 || || 31 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#d6d6d6
| 521700 || || 3 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

521701–521800 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 521701 || || 24 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#d6d6d6
| 521702 || || 14 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#E9E9E9
| 521703 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#d6d6d6
| 521704 || || 29 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#E9E9E9
| 521705 || || 28 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#E9E9E9
| 521706 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#d6d6d6
| 521707 || || 17 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#E9E9E9
| 521708 || || 1 d'abril de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#d6d6d6
| 521709 || || 14 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#d6d6d6
| 521710 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#d6d6d6
| 521711 || || 13 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#E9E9E9
| 521712 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#E9E9E9
| 521713 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#d6d6d6
| 521714 || || 25 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#E9E9E9
| 521715 || || 25 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#d6d6d6
| 521716 || || 8 de juny de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#d6d6d6
| 521717 || || 12 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#E9E9E9
| 521718 || || 18 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#E9E9E9
| 521719 || || 30 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#d6d6d6
| 521720 || || 7 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#E9E9E9
| 521721 || || 19 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#d6d6d6
| 521722 || || 26 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#E9E9E9
| 521723 || || 25 de juny de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#E9E9E9
| 521724 || || 28 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#E9E9E9
| 521725 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#d6d6d6
| 521726 || || 24 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#E9E9E9
| 521727 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#d6d6d6
| 521728 || || 7 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#d6d6d6
| 521729 || || 4 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#E9E9E9
| 521730 || || 2 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#d6d6d6
| 521731 || || 8 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#E9E9E9
| 521732 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#d6d6d6
| 521733 || || 24 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#E9E9E9
| 521734 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#d6d6d6
| 521735 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#E9E9E9
| 521736 || || 28 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#d6d6d6
| 521737 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#d6d6d6
| 521738 || || 9 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#d6d6d6
| 521739 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#d6d6d6
| 521740 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#d6d6d6
| 521741 || || 19 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#d6d6d6
| 521742 || || 13 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#E9E9E9
| 521743 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#E9E9E9
| 521744 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#d6d6d6
| 521745 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#d6d6d6
| 521746 || || 3 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#d6d6d6
| 521747 || || 12 de setembre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#d6d6d6
| 521748 || || 16 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#d6d6d6
| 521749 || || 13 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#d6d6d6
| 521750 || || 11 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#d6d6d6
| 521751 || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#d6d6d6
| 521752 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#d6d6d6
| 521753 || || 12 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#d6d6d6
| 521754 || || 13 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#d6d6d6
| 521755 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#d6d6d6
| 521756 || || 9 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#E9E9E9
| 521757 || || 12 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#d6d6d6
| 521758 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#d6d6d6
| 521759 || || 6 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#d6d6d6
| 521760 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#d6d6d6
| 521761 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#fefefe
| 521762 || || 25 d'abril de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#E9E9E9
| 521763 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#d6d6d6
| 521764 || || 8 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#d6d6d6
| 521765 || || 27 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#d6d6d6
| 521766 || || 27 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#E9E9E9
| 521767 || || 18 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#fefefe
| 521768 || || 22 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#fefefe
| 521769 || || 21 d'abril de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#E9E9E9
| 521770 || || 5 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#E9E9E9
| 521771 || || 7 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#d6d6d6
| 521772 || || 13 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#E9E9E9
| 521773 || || 19 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#d6d6d6
| 521774 || || 11 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#d6d6d6
| 521775 || || 23 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#d6d6d6
| 521776 || || 12 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#d6d6d6
| 521777 || || 8 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#E9E9E9
| 521778 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#d6d6d6
| 521779 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#d6d6d6
| 521780 || || 3 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#d6d6d6
| 521781 || || 12 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#E9E9E9
| 521782 || || 18 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#E9E9E9
| 521783 || || 14 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#d6d6d6
| 521784 || || 3 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#d6d6d6
| 521785 || || 4 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#d6d6d6
| 521786 || || 5 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#d6d6d6
| 521787 || || 1 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#d6d6d6
| 521788 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#E9E9E9
| 521789 || || 15 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#d6d6d6
| 521790 || || 3 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#d6d6d6
| 521791 || || 10 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#d6d6d6
| 521792 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#d6d6d6
| 521793 || || 31 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#E9E9E9
| 521794 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#d6d6d6
| 521795 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#fefefe
| 521796 || || 4 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#fefefe
| 521797 || || 3 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#E9E9E9
| 521798 || || 3 de maig de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#E9E9E9
| 521799 || || 13 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#d6d6d6
| 521800 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

521801–521900 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 521801 || || 28 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#E9E9E9
| 521802 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#d6d6d6
| 521803 || || 30 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#d6d6d6
| 521804 || || 8 d'octubre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#d6d6d6
| 521805 || || 12 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#d6d6d6
| 521806 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#E9E9E9
| 521807 || || 10 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#d6d6d6
| 521808 || || 8 d'octubre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#d6d6d6
| 521809 || || 6 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#d6d6d6
| 521810 || || 12 d'agost de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#fefefe
| 521811 || || 27 de setembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#fefefe
| 521812 || || 2 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#E9E9E9
| 521813 || || 2 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#E9E9E9
| 521814 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#fefefe
| 521815 || || 20 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#fefefe
| 521816 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#fefefe
| 521817 || || 25 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#d6d6d6
| 521818 || || 29 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#d6d6d6
| 521819 || || 6 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#d6d6d6
| 521820 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#d6d6d6
| 521821 || || 2 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#d6d6d6
| 521822 || || 15 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#E9E9E9
| 521823 || || 19 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#E9E9E9
| 521824 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#E9E9E9
| 521825 || || 9 de setembre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#d6d6d6
| 521826 || || 26 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#E9E9E9
| 521827 || || 17 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#d6d6d6
| 521828 || || 23 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#E9E9E9
| 521829 || || 13 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#d6d6d6
| 521830 || || 28 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#E9E9E9
| 521831 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#d6d6d6
| 521832 || || 20 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#E9E9E9
| 521833 || || 10 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#E9E9E9
| 521834 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#E9E9E9
| 521835 || || 8 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#d6d6d6
| 521836 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#d6d6d6
| 521837 || || 1 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#d6d6d6
| 521838 || || 8 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#E9E9E9
| 521839 || || 11 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#d6d6d6
| 521840 || || 14 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#d6d6d6
| 521841 || || 19 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#d6d6d6
| 521842 || || 23 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#d6d6d6
| 521843 || || 23 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#d6d6d6
| 521844 || || 5 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#E9E9E9
| 521845 || || 15 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#E9E9E9
| 521846 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#d6d6d6
| 521847 || || 23 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#d6d6d6
| 521848 || || 14 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#fefefe
| 521849 || || 8 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#d6d6d6
| 521850 || || 4 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#d6d6d6
| 521851 || || 3 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#E9E9E9
| 521852 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#d6d6d6
| 521853 || || 5 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#d6d6d6
| 521854 || || 8 d'octubre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#d6d6d6
| 521855 || || 26 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#fefefe
| 521856 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#E9E9E9
| 521857 || || 3 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#E9E9E9
| 521858 || || 10 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#E9E9E9
| 521859 || || 30 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#d6d6d6
| 521860 || || 2 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#d6d6d6
| 521861 || || 24 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#d6d6d6
| 521862 || || 4 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#d6d6d6
| 521863 || || 31 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#fefefe
| 521864 || || 19 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#fefefe
| 521865 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#d6d6d6
| 521866 || || 22 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#E9E9E9
| 521867 || || 23 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#d6d6d6
| 521868 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#d6d6d6
| 521869 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#d6d6d6
| 521870 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#d6d6d6
| 521871 || || 27 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#d6d6d6
| 521872 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#d6d6d6
| 521873 || || 30 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#E9E9E9
| 521874 || || 10 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#E9E9E9
| 521875 || || 19 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#E9E9E9
| 521876 || || 15 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#d6d6d6
| 521877 || || 1 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#E9E9E9
| 521878 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#d6d6d6
| 521879 || || 10 d'octubre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#d6d6d6
| 521880 || || 15 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#E9E9E9
| 521881 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#E9E9E9
| 521882 || || 26 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#d6d6d6
| 521883 || || 1 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#d6d6d6
| 521884 || || 8 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#d6d6d6
| 521885 || || 6 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#d6d6d6
| 521886 || || 7 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#d6d6d6
| 521887 || || 15 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#d6d6d6
| 521888 || || 30 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#d6d6d6
| 521889 || || 16 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#E9E9E9
| 521890 || || 22 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#d6d6d6
| 521891 || || 14 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#E9E9E9
| 521892 || || 26 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#d6d6d6
| 521893 || || 9 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#d6d6d6
| 521894 || || 30 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#d6d6d6
| 521895 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#d6d6d6
| 521896 || || 8 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#d6d6d6
| 521897 || || 2 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#d6d6d6
| 521898 || || 3 de març de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#E9E9E9
| 521899 || || 27 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#E9E9E9
| 521900 || || 11 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

521901–522000 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 521901 || || 15 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#d6d6d6
| 521902 || || 1 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#d6d6d6
| 521903 || || 6 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#E9E9E9
| 521904 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#d6d6d6
| 521905 || || 23 de febrer de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#d6d6d6
| 521906 || || 30 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#E9E9E9
| 521907 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#d6d6d6
| 521908 || || 30 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#d6d6d6
| 521909 || || 25 de juny de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#d6d6d6
| 521910 || || 23 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#E9E9E9
| 521911 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#fefefe
| 521912 || || 7 de març de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#fefefe
| 521913 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#E9E9E9
| 521914 || || 12 d'agost de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#E9E9E9
| 521915 || || 25 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#d6d6d6
| 521916 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#fefefe
| 521917 || || 29 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#d6d6d6
| 521918 || || 24 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#d6d6d6
| 521919 || || 26 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#fefefe
| 521920 || || 30 de maig de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#E9E9E9
| 521921 || || 18 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#fefefe
| 521922 || || 11 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#fefefe
| 521923 || || 20 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#fefefe
| 521924 || || 2 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#E9E9E9
| 521925 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#E9E9E9
| 521926 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#E9E9E9
| 521927 || || 1 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#d6d6d6
| 521928 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#E9E9E9
| 521929 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#E9E9E9
| 521930 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#d6d6d6
| 521931 || || 12 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#E9E9E9
| 521932 || || 24 de juny de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#d6d6d6
| 521933 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#d6d6d6
| 521934 || || 28 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#E9E9E9
| 521935 || || 12 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#d6d6d6
| 521936 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#fefefe
| 521937 || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#FA8072
| 521938 || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#E9E9E9
| 521939 || || 17 de juny de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#d6d6d6
| 521940 || || 30 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#d6d6d6
| 521941 || || 31 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#fefefe
| 521942 || || 15 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#d6d6d6
| 521943 || || 5 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#E9E9E9
| 521944 || || 4 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#fefefe
| 521945 || || 22 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#d6d6d6
| 521946 || || 5 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#E9E9E9
| 521947 || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#d6d6d6
| 521948 || || 29 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#E9E9E9
| 521949 || || 4 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#E9E9E9
| 521950 || || 7 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#E9E9E9
| 521951 || || 18 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#d6d6d6
| 521952 || || 3 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#d6d6d6
| 521953 || || 10 d'octubre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#E9E9E9
| 521954 || || 30 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#E9E9E9
| 521955 || || 21 d'octubre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#d6d6d6
| 521956 || || 24 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#d6d6d6
| 521957 || || 13 de novembre de 2015 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#E9E9E9
| 521958 || || 14 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#d6d6d6
| 521959 || || 9 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#d6d6d6
| 521960 || || 22 de febrer de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#E9E9E9
| 521961 || || 13 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#d6d6d6
| 521962 || || 6 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#d6d6d6
| 521963 || || 14 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#d6d6d6
| 521964 || || 15 d'octubre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#d6d6d6
| 521965 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#d6d6d6
| 521966 || || 20 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#d6d6d6
| 521967 || || 22 de març de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#d6d6d6
| 521968 || || 28 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#E9E9E9
| 521969 || || 11 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#E9E9E9
| 521970 || || 10 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#d6d6d6
| 521971 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#d6d6d6
| 521972 || || 8 de novembre de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#d6d6d6
| 521973 || || 24 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#d6d6d6
| 521974 || || 4 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#E9E9E9
| 521975 || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#fefefe
| 521976 || || 23 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#E9E9E9
| 521977 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#d6d6d6
| 521978 || || 8 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#d6d6d6
| 521979 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#E9E9E9
| 521980 || || 2 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#d6d6d6
| 521981 || || 18 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#d6d6d6
| 521982 || || 9 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#E9E9E9
| 521983 || || 11 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#E9E9E9
| 521984 || || 30 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#E9E9E9
| 521985 || || 16 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#E9E9E9
| 521986 || || 25 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#d6d6d6
| 521987 || || 20 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#E9E9E9
| 521988 || || 30 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#d6d6d6
| 521989 || || 8 de juny de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#d6d6d6
| 521990 || || 23 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#E9E9E9
| 521991 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#E9E9E9
| 521992 || || 25 de febrer de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#fefefe
| 521993 || || 31 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#E9E9E9
| 521994 || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#E9E9E9
| 521995 || || 31 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#d6d6d6
| 521996 || || 9 de setembre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#E9E9E9
| 521997 || || 12 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#d6d6d6
| 521998 || || 6 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#d6d6d6
| 521999 || || 4 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#d6d6d6
| 522000 || || 6 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (520001)-(525000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides